Llista dels 59 municipis de la metròpoli de Lió.

Referències 

Llistes de municipis de França